

Lieux 

 Sargeant est une ville du Minnesota, aux États-Unis.

Personnes 

 Carl Sargeant (1968-2018) est un homme politique gallois.
 Dick Sargeant (né en 1936) est un skipper australien.
 Jack Sargeant (né en 1994) est un homme politique gallois.
 Juliet Sargeant (née en 1965) est une paysagiste britannique.
 Logan Sargeant (né en 2000) est un pilote automobile américain.
 Vernon Sargeant (né en 1973) est un joueur et entraîneur de football christophien.